Токсин:

 Токсин — яд биологического происхождения.
 Токсин — вымышленный персонаж, супергерой вселенной Marvel.